«Флейта Пана» () — картина Пабло Пикассо. Написана в 1923 году в период неоклассицизма. Находится в Музее Пикассо в Париже. Размер — 205 × 174 см.

В 1923 году Пикассо с женой Ольгой и их маленьким сыном Пауло проводили лето в Антибе, на Лазурном побережье Франции, где художник создал свою монументальную композицию «Флейта Пана», а также сделал несколько этюдов купальщиков. 

На фоне средиземноморского пейзажа и каменных стен, наполненных ярким солнцем, Пикассо изобразил двух почти полностью обнажённых юношей в классических позах. Один из них сидит на камне, играя на флейте Пана, другой стоит, погрузившись в задумчивость и слушая волшебные звуки. Их загорелые тела, похожие на гомеровские статуи, кажутся абсолютно неподвижными и контрастируют с ярко-голубым фоном. Средиземноморская атмосфера и упрощённые формы мужских фигур напоминают о мифах Древней Греции, которые стали для Пикассо возможным источником вдохновения. 

Картина поступила в постоянную коллекцию Музея Пикассо в 1979 году в числе других произведений художника в счёт уплаты его наследниками налога на наследство.

Примечания 

Картины Пабло Пикассо
Картины из собраний музея Пикассо (Париж)
Музыка в изобразительном искусстве